Eulenberg steht für:
 Eulenberg (Basdahl), Ortsteil von Basdahl, Landkreis Rotenburg (Wümme), Niedersachsen
 Eulenberg (Besitz), Wohnplatz von Besitz, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Eulenberg (Hennef), Ortsteil von Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenberg (Schönsee), Ortsteil von Schönsee, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Eulenberg (Tessin b. Boizenburg), Ortsteil von Tessin b. Boizenburg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Eulenberg (Westerwald), Gemeinde im Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz

 den weiteren Namen von Forsthaus (Castell), Ortsteil von Castell, Landkreis Kitzingen, Bayern
 den deutschen Namen der tschechischen Gemeinde Sovinec
 eine Erhebung (421 m ü. NHN) in Unternesselbach

Eulenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Hedda Eulenberg (1876–1960), deutsche Übersetzerin
 Herbert Eulenberg (1876–1949), deutscher Schriftsteller
 Hermann Eulenberg (1814–1902), deutscher Mediziner
 Jonas zu Eulenberg (1901–1945), deutscher Offizier
 Till Eulenberg (1906–1976), deutschsprachiger Journalist und Verleger
 Wok Pniowsky von Eulenberg, nordmährischer Adliger und Forscher

Siehe auch:
 Eulenberger
 Eulberg
 Schneidemühle Eulenberg
 Eulenberg-Expedition, siehe Preußische Ostasienexpedition